Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de la Fraternité :

Belgique 
 Rue de la Fraternité à Bruxelles
 Rue de la Fraternité à La Louvière

Canada 
 Rue de la Fraternité à Québec

France 
 Rue de la Fraternité à Paris

Fraternité Rue